

Geografia
 Storms – fiume situato nella provincia del Capo Orientale in Sudafrica

Persone
 Jan Storms – ex ciclista su strada belga
 Waneta Storms – attrice canadese